Paz Mundial mediante la Ley Mundial, publicado por primera vez en 1958, es un libro de Louis B. Sohn y Grenville Clark que propone un revisión de la Carta de las Naciones Unidas. 

Entre otras sugerencias, propone:
 La asignación de votos en la Asamblea General de la ONU sobre la base de las poblaciones de los Estados Miembros;
 Sustitución del Consejo de Seguridad de la ONU por un Consejo Ejecutivo con China, India, la URSS y los EE.UU. como miembros permanentes, y ningún poder de veto, y
Crear una Fuerza Armada Mundial, la única fuerza militar permitida en el mundo.

Referencia literaria
En un pasaje de la novela de detectives de Rex Stout (1959) "Champán para uno", el personaje Nero Wolfe se muestra sentado detrás de su escritorio leyendo "Paz Mundial mediante la Ley Mundial". Wolfe se impresionó mucho con el libro, hasta el punto de olvidar el misterio que estaba resolviendo y le dice a su colega Archie Goodwin que debería leerlo también (ch.VII).

Véase también
 Democracia directa mundial
 Derecho internacional
 Gobierno mundial

Enlaces externos 
 ISBN 0878553584 e ISBN 978-0878553587 .
 Libro en Amazon

Referencias

Gobierno mundial
Organización de las Naciones Unidas
Relaciones internacionales
Derecho internacional